Amenmosé est un noble égyptien, régisseur de la « ville du Sud » (Thèbes) durant le règne d'Amenhotep .

Sépulture 

Index égyptologique
XVIIIe dynastie égyptienne
Personnalité de l'Égypte antique
Amenhotep III